Хеддо — мужское имя. Известные носители:
 Хеддо — аббат Мюнстерского (725—734) и Райхенауского монастырей (727—734), епископ Страсбурга (734—776)
 Хеддо — аббат Корби (836—840)
 Хеддо — епископ Суасона (1052—1064)